

Patronyme  

 Adrien Duchesne de Gillevoisin  (1825-1901), homme politique français du .
 Alphonse Duchesne de Gillevoisin (1798-1878), homme politique français du  ;
 Antoine Duchesne de Gillevoisin (1758-1840), homme politique français du  ;

Homonymie de patronyme